Вулиця Рози Люксембург — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Рози Люксембург — вулиця в Севастополі.

 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Трояндової вулиці в Апостоловому.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Затишна у місті Арциз.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Кримськотатарська у місті Балта.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Каштанової вулиці в Барі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Бахмуті.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Олега Реготуна в Бердичеві.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Грецької вулиці в Бердянську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Воскресенської вулиці в Бериславі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Горіхової вулиці в Благовіщенському.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Бориса Гмирі в Борисполі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Княжої вулиці в Броварах.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Цегельної вулиці в Брусилові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Сілезької вулиці в Бучі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Полтавської вулиці в Валках.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Преображенської вулиці в Василькові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Храмової вулиці в Ватутіному.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Ольгіївської вулиці в Великодолинському.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Лесі Українки в Верхівцевому.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Лесі Українки в Веселому.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Бульварної вулиці в Високому.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Княгині Ольги в Вовчанську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Болгарської вулиці в Вознесенську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Донбаської вулиці в Волновасі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Раїси Кириченко в Глобиному.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Родини Симиренків в Городищі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Марії Заньковецької в Дніпрі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Харківської вулиці в Добропіллі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Наума Тихого в Ємільчиному.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці В'ячеслава Липинського в Жашкові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Жмеринці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Миколи Хвильового в Запоріжжі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Олени Теліги в Знам'янці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Софіївської вулиці в Ізмаїлі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Самборського в Ізюмі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Паоло Фонтани в Ізяславі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Петрусенка в Ірпіні.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Трояндової вулиці в Кагарлику.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Василя Стуса в Казанці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Костельної вулиці в Кам'янському.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Соборності в Карлівці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Вишневої вулиці в Каховці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Липської вулиці в Києві в 1919–1993 роках.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Черкеської вулиці в Кобеляках.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Володимира Антоновича в Козятині.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької в Коростені.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Різдвяної вулиці в Коростишеві.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Петра Нікітіна в Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Квартальної вулиці в Костянтинівці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Сіверської вулиці в Краматорську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в Кременчуці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Шахтобудівельників в Кремінної.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Староміської вулиці в Кривому Розі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Петра Іванова в Куп'янську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Покровської вулиці в Лебедині.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Павлоградської вулиці в Лозової.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Олега Коваленка в Лохвиці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Лубнах.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Лисенка в Малині.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Зоряної вулиці в Малої Висці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Івана Молодця в Марганці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Земської вулиці в Маріуполі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Мелітополі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Нікольської вулиці в Миколаєві.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Довженка в Мирнограді.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Покровської вулиці в Немирові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Козацької вулиці в Нікополі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Хлібної вулиці в Нової Борової.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Трояндової вулиці в Новоукраїнці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Джерельної вулиці в Овідіополі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Овручі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Трояндової вулиці в Окнах.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Чижевського в Олександрії.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Лесі Українки в Оріхові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Копелева в Остері.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Щасливої вулиці в Пісочині.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Ягорлицької вулиці в Подільську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Грушевої вулиці в Покровському.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Кальміуської вулиці в Покровську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Хойнацького в Полонному.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Раїси Кириченко в Полтаві.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Михайла Романова в Рені.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Трояндової вулиці в Решетилівці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Лесі Українки в Рогані.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Виноградної вулиці в Родинському.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Адольфа Кренца в Романові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Миколаївської вулиці в Ромнах.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Липівської вулиці в Світловодську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Різдвяної вулиці в Синельниковому.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Лазурної вулиці в Скадовську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Липовецької вулиці в Сквирі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Поштової вулиці в Слов'янську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Ольги Олійник в Смілі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в Смотричі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів в Сновську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Георгія Лангемака в Старобільську.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Олександра Шапаренка в Сумах.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Володимира Сікевича в Таращі.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Волошкової вулиці в Тетієві.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Сонячної вулиці в Томаківці.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Нестеренка в Торецьку.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Новософіївської вулиці в Умані.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Солов'їної вулиці в Фастові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Стрітенської вулиці в Херсоні.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Гірників в Часові Яру.
Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Ліни Костенко в Чемерівцях.
 Вулиця Рози Люксембург — розділена на вулиці Гуржіївську і Самійла Кішки в Черкасах.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Івана Дудича в Чернівцях.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Бориса Луговського в Чернігові.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Ірклійської вулиці в Чигирині.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва Музейної вулиці в Чугуєві.
 Вулиця Рози Люксембург — колишня назва вулиці Княгині Ольги в Шепетівці.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок